Сідле́цький (Седлецький, ) — слов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Сідлецький (Тягнигоре) Дмитро (1880-ті роки — † 1945) — православний священик, родом з Київщини; старшина Армії УНР.
 Сідлецький Людвік (Сава Крилач) — український письменник польського походження, прозаїк. Один з провідних діячів Союзу гетьманців-державників.
 Сідлецька Вікторія Сергіївна (*1995) — українська гандболістка. Виступає за клуб «Галичанка» Львів.
 Седлецький Вікентій (пол. Wincenty Siedlecki) (* ? — † 6 серпня 1840) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви; з 1819 року до 1828 — єпископ-помічник Холмської єпархії.
 Седлецька Наталія (*1987) — українська журналістка, відома розслідуваннями корупційних схем українських політиків та чиновників.
 Сідлецький Петро Володимирович — заслужений лісівник України.
 Сідлецький Сергій Юрійович (1983—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки